Haydn-Haus (Eisenstadt), een museum over Joseph Haydn in Eisenstadt
 Haydn-Haus (Wenen), een museum over Joseph Haydn in Wenen